Solon fait notamment référence à :

Patronyme 

 Solon, un homme d'État, législateur et poète grec, 640 av. J.-C. ;
 Marc-Louis Solon (1835-1913), artiste, céramiste français ;
 Léon-Victor Solon (1873-1957) , artiste, fils du précédent.

Sigle 
 S.O.L.O.N, le Système d'Organisation en Ligne des Opérations Normatives dématérialisant le parcours des textes publiés au Journal officiel de la République françaises.

Zoologie 
Charaxes solon, un papillon.

Économie - industrie 
Solon AG, une entreprise allemande ;

Toponyme

Solon, une ville de l'Iowa ;
 Solon, une ville du Maine ;
 Solon, une ville du comté de Cortland, dans l'État de New York ;
 Solon, une ville de l'Ohio.

Les Solons, hameau de l'Oise.

Ethnologie 
Les Solons, un groupe des Evenks de la Chine.

Notes et références